Wall Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wall Street Historic District (Norwalk, Connecticut), NRHP-ID 09000342
 Wall Street Historic District (New York, New York), NRHP-ID 07000063